Shinya Aoki - lutador japonês de MMA
 Shinya Nakano - motociclista japonês
 Shinya (músico) - baterista japonês da banda Dir en grey
 Shinya Takahashi - produtor de jogos japonês
 Shinya Yamada - baterista japonês da banda Luna Sea
 Shinya Yamanaka - médico japonês
Desambiguação